Amerikai Egyesült Államok
Bentonville (Arkansas)
Bentonville (Észak-Karolina)
Bentonville (Indiana)
Bentonville (Texas)